|-
|(18001)||1999 JY83|| align=right|13,4|| align=right|2,791|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|4,662||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18002)||1999 JJ84|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,068|| align=right|16,16|| align=right|4,260||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18003)||1999 JU84|| align=right|14,3|| align=right|2,572|| align=right|0,162|| align=right|13,79|| align=right|4,124||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18004 Krystosek||1999 JD86|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,166|| align=right|6,72|| align=right|3,376||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18005)||1999 JD91|| align=right|14,1|| align=right|2,397|| align=right|0,259|| align=right|11,38|| align=right|3,709||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18006)||1999 JE94|| align=right|13,7|| align=right|3,028|| align=right|0,074|| align=right|10,99|| align=right|5,269||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18007)||1999 JK97|| align=right|14,1|| align=right|2,569|| align=right|0,207|| align=right|12,31|| align=right|4,116||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18008)||1999 JV99|| align=right|13,8|| align=right|2,846|| align=right|0,117|| align=right|15,53|| align=right|4,801||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18009 Patrickgeer||1999 JP100|| align=right|14,1|| align=right|2,818|| align=right|0,086|| align=right|9,71|| align=right|4,729||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18010)||1999 JQ100|| align=right|13,9|| align=right|3,026|| align=right|0,100|| align=right|11,68|| align=right|5,264||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18011)||1999 JQ113|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,168|| align=right|1,79|| align=right|5,799||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18012 Marsland||1999 JM114|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,114|| align=right|5,15|| align=right|3,533||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18013 Shedletsky||1999 JS114|| align=right|14,1|| align=right|2,777|| align=right|0,120|| align=right|4,10|| align=right|4,626||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18014)||1999 JC121|| align=right|13,3|| align=right|3,017|| align=right|0,096|| align=right|8,41|| align=right|5,238||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18015 Semenkovich||1999 JD121|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,047|| align=right|6,30|| align=right|3,608||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18016 Grondahl||1999 JU122|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,070|| align=right|6,74|| align=right|3,691||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18017)||1999 JC124|| align=right|13,5|| align=right|2,720|| align=right|0,240|| align=right|9,64|| align=right|4,486||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18018)||1999 JR125|| align=right|13,2|| align=right|2,216|| align=right|0,053|| align=right|6,20|| align=right|3,299||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18019 Dascoli||1999 JJ126|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,084|| align=right|3,21|| align=right|3,566||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18020 Amend||1999 JT126|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,070|| align=right|1,48|| align=right|4,931||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18021 Waldman||1999 JH127|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|4,11|| align=right|4,549||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18022 Pepper||1999 JN127|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,126|| align=right|2,47|| align=right|4,707||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18023)||1999 JQ129|| align=right|13,8|| align=right|2,667|| align=right|0,179|| align=right|13,53|| align=right|4,355||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18024 Dobson||1999 KK4|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,075|| align=right|9,54|| align=right|5,671||MBA||20. maj 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(18025)||1999 KF5|| align=right|14,2|| align=right|2,516|| align=right|0,176|| align=right|4,00|| align=right|3,989||MBA||18. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|18026 Juliabaldwin||1999 KG13|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,197|| align=right|4,75|| align=right|3,568||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18027 Gokcay||1999 KL14|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,136|| align=right|5,06|| align=right|3,386||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18028 Ramchandani||1999 KO14|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|3,500||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18029)||1999 KA16|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,194|| align=right|12,97|| align=right|3,554||MBA||21. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18030)||1999 LX4|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,165|| align=right|13,85|| align=right|4,291||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18031)||1999 LO14|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,140|| align=right|13,42|| align=right|4,375||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18032)||1999 MG1|| align=right|13,2|| align=right|2,836|| align=right|0,140|| align=right|11,67|| align=right|4,774||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18033)||1999 NR4|| align=right|13,6|| align=right|2,991|| align=right|0,117|| align=right|9,08|| align=right|5,172||MBA||14. julij 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(18034)||1999 NF6|| align=right|13,3|| align=right|2,945|| align=right|0,067|| align=right|1,81|| align=right|5,053||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18035)||1999 NJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,066|| align=right|5,44|| align=right|4,136||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18036)||1999 ND26|| align=right|13,4|| align=right|3,982|| align=right|0,148|| align=right|3,91|| align=right|7,945||HLD||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18037)||1999 NA38|| align=right|11,8|| align=right|5,264|| align=right|0,083|| align=right|15,36|| align=right|12,08||JUT||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18038)||1999 NR48|| align=right|13,4|| align=right|3,166|| align=right|0,034|| align=right|8,68|| align=right|5,631||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18039)||1999 ND49|| align=right|13,1|| align=right|3,074|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|5,390||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18040)||1999 NC60|| align=right|13,7|| align=right|2,707|| align=right|0,152|| align=right|12,27|| align=right|4,454||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18041)||1999 RX13|| align=right|12,6|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|3,12|| align=right|5,777||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18042)||1999 RF27|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,255|| align=right|8,03|| align=right|4,214||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18043 Laszkowska||1999 RQ54|| align=right|14,4|| align=right|2,906|| align=right|0,087|| align=right|3,11|| align=right|4,954||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18044)||1999 RS89|| align=right|14,8|| align=right|2,540|| align=right|0,288|| align=right|5,81|| align=right|4,047||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18045)||1999 RR100|| align=right|12,2|| align=right|3,178|| align=right|0,153|| align=right|15,08|| align=right|5,664||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18046)||1999 RN116|| align=right|10,1|| align=right|5,232|| align=right|0,057|| align=right|33,25|| align=right|11,97||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18047)||1999 RP145|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,128|| align=right|13,68|| align=right|5,751||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18048)||1999 RG170|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,073|| align=right|1,12|| align=right|5,709||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18049)||1999 RX195|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,091|| align=right|13,93|| align=right|4,050||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18050)||1999 RS196|| align=right|13,2|| align=right|2,992|| align=right|0,034|| align=right|8,97|| align=right|5,174||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18051)||1999 RU196|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|9,57|| align=right|5,221||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18052)||1999 RV199|| align=right|12,3|| align=right|3,226|| align=right|0,053|| align=right|14,03|| align=right|5,793||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18053)||1999 RU208|| align=right|13,2|| align=right|2,901|| align=right|0,249|| align=right|12,26|| align=right|4,939||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18054)||1999 SW7|| align=right|10,8|| align=right|5,185|| align=right|0,014|| align=right|19,71|| align=right|11,81||JUT||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18055 Fernhildebrandt||1999 TJ13|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,123|| align=right|11,13|| align=right|4,416||MBA||11. oktober 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(18056)||1999 TV15|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,085|| align=right|4,30|| align=right|3,419||MBA||11. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(18057)||1999 VK10|| align=right|13,5|| align=right|2,550|| align=right|0,277|| align=right|11,05|| align=right|4,071||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18058)||1999 XY129|| align=right|12,1|| align=right|5,166|| align=right|0,080|| align=right|9,06|| align=right|11,74||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18059 Cavalieri||1999 XL137|| align=right|12,1|| align=right|2,697|| align=right|0,062|| align=right|8,83|| align=right|4,428||MBA||15. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18060)||1999 XJ156|| align=right|11,1|| align=right|5,159|| align=right|0,058|| align=right|6,63|| align=right|11,72||JUT||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18061)||1999 XH179|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,090|| align=right|11,96|| align=right|5,116||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18062)||1999 XY187|| align=right|11,1|| align=right|5,176|| align=right|0,049|| align=right|17,37|| align=right|11,78||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18063)||1999 XW211|| align=right|10,9|| align=right|5,133|| align=right|0,057|| align=right|18,01|| align=right|11,63||JUT||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18064)||1999 XY242|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,128|| align=right|13,21|| align=right|4,103||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(18065)||2000 AM41|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,111|| align=right|12,46|| align=right|5,427||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18066)||2000 AR79|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|3,96|| align=right|4,233||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18067)||2000 AB98|| align=right|12,2|| align=right|2,662|| align=right|0,117|| align=right|13,75|| align=right|4,342||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18068)||2000 AF184|| align=right|13,4|| align=right|3,107|| align=right|0,220|| align=right|9,08|| align=right|5,475||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18069)||2000 AS199|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,261|| align=right|17,30|| align=right|4,034||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18070)||2000 AC205|| align=right|12,9|| align=right|2,330|| align=right|0,274|| align=right|23,62|| align=right|3,557||MBA||13. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18071)||2000 BA27|| align=right|11,7|| align=right|5,237|| align=right|0,056|| align=right|3,67|| align=right|11,99||JUT||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18072)||2000 CL71|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,147|| align=right|14,47|| align=right|4,075||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18073)||2000 CB82|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,220|| align=right|1,76|| align=right|3,723||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18074)||2000 DW|| align=right|13,9|| align=right|2,262|| align=right|0,134|| align=right|9,39|| align=right|3,402||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18075 Donasharma||2000 DD5|| align=right|14,6|| align=right|2,476|| align=right|0,096|| align=right|5,47|| align=right|3,896||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18076)||2000 DV59|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,233|| align=right|3,14|| align=right|4,379||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18077)||2000 EM148|| align=right|13,7|| align=right|2,274|| align=right|0,156|| align=right|7,78|| align=right|3,430||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(18078)||2000 FL31|| align=right|12,5|| align=right|2,674|| align=right|0,200|| align=right|12,48|| align=right|4,373||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18079 Lion-Stoppato||2000 FJ63|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|8,31|| align=right|5,378||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18080)||2000 GW105|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,204|| align=right|3,36|| align=right|4,416||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18081)||2000 GB126|| align=right|12,7|| align=right|2,420|| align=right|0,187|| align=right|24,42|| align=right|3,764||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18082)||2000 GB136|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,203|| align=right|7,33|| align=right|3,409||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18083)||2000 HD22|| align=right|11,6|| align=right|3,201|| align=right|0,119|| align=right|22,41|| align=right|5,725||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18084 Adamwohl||2000 HP47|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,143|| align=right|5,87|| align=right|3,819||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18085)||2000 JZ14|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,233|| align=right|6,24|| align=right|3,622||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18086 Emilykraft||2000 JQ21|| align=right|14,7|| align=right|3,042|| align=right|0,132|| align=right|3,08|| align=right|5,304||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18087 Yamanaka||2000 JA22|| align=right|16,4|| align=right|2,444|| align=right|0,149|| align=right|2,28|| align=right|3,819||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|[[18088 RoberteuNica]]||2000 JS30|| align=right|15,3|| align=right|2,334|| align=right|0,106|| align=right|3,32|| align=right|3,565||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18089)||2000 JB41|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,251|| align=right|5,29|| align=right|3,599||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18090 Kevinkuo||2000 JA56|| align=right|14,5|| align=right|2,550|| align=right|0,102|| align=right|8,68|| align=right|4,072||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18091 Iranmanesh||2000 JN58|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,082|| align=right|6,47|| align=right|3,800||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18092 Reinhold||2000 KR29|| align=right|14,1|| align=right|2,838|| align=right|0,091|| align=right|1,00|| align=right|4,781||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18093)||2000 KS31|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,196|| align=right|15,32|| align=right|5,512||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18094)||2000 KN56|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,105|| align=right|9,93|| align=right|5,199||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18095 Frankblock||2000 LL5|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,105|| align=right|6,98|| align=right|3,638||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18096)||2000 LM16|| align=right|13,8|| align=right|2,404|| align=right|0,246|| align=right|13,50|| align=right|3,726||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18097)||2000 LU19|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,206|| align=right|9,62|| align=right|3,662||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18098)||2000 LR20|| align=right|13,1|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|8,60|| align=right|4,594||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18099 Flamini||2000 LD27|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,132|| align=right|11,27|| align=right|5,174||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18100 Lebreton||2000 LE28|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,173|| align=right|3,47|| align=right|3,404||MBA||6. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18101 Coustenis||2000 LF32|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,193|| align=right|5,10|| align=right|3,452||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18102 Angrilli||2000 LN34|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,137|| align=right|5,12|| align=right|3,783||MBA||3. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18103)||2000 MC5|| align=right|13,6|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,630||MBA||26. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18104 Mahalingam||2000 NP3|| align=right|14,3|| align=right|2,286|| align=right|0,137|| align=right|5,37|| align=right|3,455||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18105)||2000 NT3|| align=right|12,8|| align=right|3,067|| align=right|0,308|| align=right|1,29|| align=right|5,371||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18106 Blume||2000 NX3|| align=right|17,9|| align=right|2,444|| align=right|0,513|| align=right|4,23|| align=right|3,819||AMR||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18107)||2000 NC5|| align=right|14,8|| align=right|2,374|| align=right|0,231|| align=right|2,52|| align=right|3,658||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18108)||2000 NT5|| align=right|12,7|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|8,72|| align=right|4,148||MBA||8. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18109)||2000 NG11|| align=right|17,5|| align=right|1,881|| align=right|0,369|| align=right|00,82|| align=right|2,579||AMR||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18110 HASI||2000 NK13|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,144|| align=right|4,24|| align=right|3,584||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18111 Pinet||2000 NB14|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,105|| align=right|2,94|| align=right|4,682||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18112 Jeanlucjosset||2000 NX17|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,254|| align=right|12,06|| align=right|4,060||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18113 Bibring||2000 NC19|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,134|| align=right|1,33|| align=right|3,467||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18114 Rosenbush||2000 NN19|| align=right|12,5|| align=right|2,585|| align=right|0,114|| align=right|13,87|| align=right|4,157||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18115)||2000 NT19|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,086|| align=right|10,34|| align=right|5,163||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18116 Prato||2000 NY22|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,176|| align=right|5,07|| align=right|3,434||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18117 Jonhodge||2000 NY23|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,088|| align=right|1,14|| align=right|3,607||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18118)||2000 NB24|| align=right|15,5|| align=right|2,180|| align=right|0,104|| align=right|00,76|| align=right|3,217||MBA||5. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18119)||2000 NZ24|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,117|| align=right|00,76|| align=right|3,425||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18120 Lytvynenko||2000 NA25|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,231|| align=right|00,62|| align=right|3,510||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18121)||2000 NF25|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,224|| align=right|00,99|| align=right|5,812||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18122)||2000 NL27|| align=right|13,4|| align=right|2,928|| align=right|0,117|| align=right|2,33|| align=right|5,009||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18123)||2000 NS27|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,075|| align=right|1,29|| align=right|5,103||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18124 Leeperry||2000 NE28|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,591||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18125 Brianwilson||2000 OF|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,123|| align=right|2,51|| align=right|5,550||MBA||22. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18126)||2000 OU3|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,179|| align=right|7,44|| align=right|4,671||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18127 Denversmith||2000 OX3|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,170|| align=right|5,54|| align=right|3,476||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18128 Wysner||2000 OD5|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|3,413||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18129)||2000 OH5|| align=right|13,3|| align=right|2,318|| align=right|0,052|| align=right|9,83|| align=right|3,528||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18130)||2000 OK5|| align=right|14,2|| align=right|2,401|| align=right|0,206|| align=right|6,93|| align=right|3,719||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18131)||2000 OM5|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,039|| align=right|7,18|| align=right|5,165||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18132 Spector||2000 ON9|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,182|| align=right|2,80|| align=right|3,471||MBA||30. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18133)||2000 OL12|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,204|| align=right|1,74|| align=right|4,392||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18134)||2000 OS14|| align=right|12,9|| align=right|3,161|| align=right|0,097|| align=right|16,17|| align=right|5,618||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18135)||2000 OQ20|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,184|| align=right|10,53|| align=right|5,647||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18136)||2000 OD21|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,261|| align=right|6,35|| align=right|4,034||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18137)||2000 OU30|| align=right|11,4|| align=right|5,155|| align=right|0,016|| align=right|7,65|| align=right|11,71||JUT||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18138)||2000 OP35|| align=right|15,1|| align=right|2,177|| align=right|0,151|| align=right|4,34|| align=right|3,211||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18139)||2000 OF37|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,093|| align=right|9,30|| align=right|5,221||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18140)||2000 OD39|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,249|| align=right|7,86|| align=right|4,259||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18141)||2000 OK42|| align=right|14,0|| align=right|2,983|| align=right|0,065|| align=right|8,88|| align=right|5,152||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18142 Adamsidman||2000 OG47|| align=right|15,1|| align=right|2,231|| align=right|0,154|| align=right|3,91|| align=right|3,331||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18143)||2000 OK48|| align=right|14,4|| align=right|2,802|| align=right|0,193|| align=right|15,10|| align=right|4,689||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18144)||2000 OO48|| align=right|13,9|| align=right|2,539|| align=right|0,145|| align=right|15,84|| align=right|4,045||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18145)||2000 OX48|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,237|| align=right|5,48|| align=right|3,544||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18146)||2000 OU49|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,144|| align=right|14,02|| align=right|4,228||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18147)||2000 OY50|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,177|| align=right|14,23|| align=right|4,174||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18148)||2000 OZ57|| align=right|12,8|| align=right|3,142|| align=right|0,137|| align=right|1,20|| align=right|5,569||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18149)||2000 OB58|| align=right|15,4|| align=right|2,846|| align=right|0,032|| align=right|3,07|| align=right|4,799||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18150)||2000 OC60|| align=right|12,3|| align=right|3,440|| align=right|0,096|| align=right|12,78|| align=right|6,379||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18151)||2000 OT60|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,318|| align=right|2,43|| align=right|5,483||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18152)||2000 OW60|| align=right|13,4|| align=right|3,053|| align=right|0,060|| align=right|9,27|| align=right|5,334||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18153)||2000 OC61|| align=right|11,9|| align=right|3,130|| align=right|0,200|| align=right|15,02|| align=right|5,536||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18154)||2000 PA|| align=right|14,6|| align=right|2,922|| align=right|0,098|| align=right|3,18|| align=right|4,994||MBA||1. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|18155 Jasonschuler||2000 PF2|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,188|| align=right|4,52|| align=right|4,065||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18156 Kamisaibara||2000 PU4|| align=right|12,1|| align=right|3,007|| align=right|0,030|| align=right|9,18|| align=right|5,213||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|18157 Craigwright||2000 PH10|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,100|| align=right|7,68|| align=right|3,896||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18158 Nigelreuel||2000 PM10|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|7,20|| align=right|3,731||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18159 Andrewcook||2000 PW10|| align=right|14,3|| align=right|2,339|| align=right|0,161|| align=right|9,52|| align=right|3,576||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18160 Nihon Uchu Forum||2000 PY12|| align=right|13,2|| align=right|3,022|| align=right|0,131|| align=right|10,69|| align=right|5,252||MBA||7. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(18161)||2000 PZ12|| align=right|12,2|| align=right|2,997|| align=right|0,103|| align=right|9,58|| align=right|5,188||MBA||7. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|18162 Denlea||2000 PX15|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,077|| align=right|1,32|| align=right|3,465||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18163 Jennalewis||2000 PF16|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,142|| align=right|5,25|| align=right|3,668||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18164)||2000 PA20|| align=right|12,9|| align=right|3,039|| align=right|0,083|| align=right|9,42|| align=right|5,298||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18165)||2000 PN20|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,204|| align=right|3,23|| align=right|3,601||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18166)||2000 PG27|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,119|| align=right|4,67|| align=right|3,368||MBA||8. avgust 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(18167)||2000 PS27|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,074|| align=right|9,63|| align=right|4,616||MBA||6. avgust 2000||Valmeca||Valmeca
|-
|(18168)||2000 PN28|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|15,44|| align=right|4,101||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(18169)||2000 QF|| align=right|12,3|| align=right|3,153|| align=right|0,161|| align=right|10,10|| align=right|5,599||MBA||20. avgust 2000||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|18170 Ramjeawan||2000 QW2|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,194|| align=right|4,55|| align=right|4,369||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18171 Romaneskue||2000 QB5|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|2,17|| align=right|3,684||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18172)||2000 QL7|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,508|| align=right|17,82|| align=right|3,788||AMR||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18173)||2000 QD8|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,202|| align=right|5,47|| align=right|3,606||MBA||25. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|18174 Khachatryan||2000 QW14|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,107|| align=right|5,78|| align=right|3,528||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18175 Jenniferchoy||2000 QB15|| align=right|14,7|| align=right|2,896|| align=right|0,052|| align=right|1,98|| align=right|4,928||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18176 Julianhong||2000 QG22|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,129|| align=right|2,56|| align=right|4,166||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18177 Harunaga||2000 QK27|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,083|| align=right|7,84|| align=right|4,590||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18178)||2000 QP28|| align=right|15,0|| align=right|2,183|| align=right|0,158|| align=right|3,05|| align=right|3,225||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18179)||2000 QV29|| align=right|13,9|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|6,91|| align=right|3,701||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18180 Irenesun||2000 QB30|| align=right|14,7|| align=right|2,212|| align=right|0,160|| align=right|4,52|| align=right|3,289||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18181)||2000 QD34|| align=right|13,2|| align=right|2,339|| align=right|0,298|| align=right|21,21|| align=right|3,576||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18182 Wiener||2000 QC35|| align=right|14,9|| align=right|2,833|| align=right|0,007|| align=right|1,06|| align=right|4,768||MBA||27. avgust 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(18183)||2000 QG37|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|2,07|| align=right|3,659||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18184 Dianepark||2000 QR37|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|2,11|| align=right|4,139||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18185)||2000 QW49|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|1,33|| align=right|5,255||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18186)||2000 QW50|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,091|| align=right|2,38|| align=right|5,107||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18187)||2000 QQ53|| align=right|12,9|| align=right|2,876|| align=right|0,271|| align=right|2,58|| align=right|4,876||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18188)||2000 QD55|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,228|| align=right|3,37|| align=right|5,486||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18189 Medeobaldia||2000 QN82|| align=right|14,3|| align=right|2,704|| align=right|0,037|| align=right|1,85|| align=right|4,446||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18190 Michaelpizer||2000 QY89|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,184|| align=right|5,52|| align=right|4,092||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18191 Rayhe||2000 QL90|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,039|| align=right|3,67|| align=right|4,644||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18192 Craigwallace||2000 QP90|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,043|| align=right|3,89|| align=right|4,631||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18193 Hollilydrury||2000 QT93|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,158|| align=right|4,05|| align=right|3,880||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18194)||2000 QE100|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,018|| align=right|10,17|| align=right|5,608||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18195)||2000 QG116|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,261|| align=right|2,02|| align=right|3,387||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18196 Rowberry||2000 QY132|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,168|| align=right|3,45|| align=right|3,474||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18197)||2055 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|8,82|| align=right|3,641||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18198)||2056 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,931|| align=right|0,117|| align=right|12,30|| align=right|5,018||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18199)||2583 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,925|| align=right|0,079|| align=right|2,94|| align=right|5,002||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18200)||2714 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,271|| align=right|2,07|| align=right|3,660||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18201)||2733 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,519|| align=right|0,124|| align=right|2,88|| align=right|3,998||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18202)||2757 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,224|| align=right|1,42|| align=right|5,657||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18203)||2837 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,091|| align=right|3,05|| align=right|4,040||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18204)||3065 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,702|| align=right|0,131|| align=right|5,60|| align=right|4,440||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18205)||3090 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,168|| align=right|0,231|| align=right|14,20|| align=right|5,637||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18206)||3093 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,888|| align=right|0,085|| align=right|12,36|| align=right|4,907||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18207)||4041 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,171|| align=right|1,87|| align=right|3,640||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18208)||4095 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,143|| align=right|4,37|| align=right|4,468||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18209)||4158 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,058|| align=right|4,26|| align=right|3,629||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18210)||4529 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,183|| align=right|0,137|| align=right|4,75|| align=right|5,677||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18211)||4597 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,201|| align=right|3,74|| align=right|3,490||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18212)||4603 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,201|| align=right|3,04|| align=right|5,706||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18213)||4607 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,704|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|4,446||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18214)||4615 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,174|| align=right|2,54|| align=right|5,703||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18215)||4792 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,041|| align=right|2,42|| align=right|5,026||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18216)||4917 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,515|| align=right|0,069|| align=right|2,21|| align=right|3,988||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18217)||5021 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|9,78|| align=right|3,619||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18218)||6245 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,088|| align=right|13,04|| align=right|4,198||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18219)||6260 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,180|| align=right|0,055|| align=right|16,27|| align=right|5,671||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18220)||6286 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,100|| align=right|2,82|| align=right|5,762||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18221)||6526 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,137|| align=right|18,11|| align=right|5,650||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18222)||6669 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,179|| align=right|6,41|| align=right|3,347||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18223)||6700 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,096|| align=right|3,22|| align=right|4,467||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18224)||6726 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,936|| align=right|0,055|| align=right|3,03|| align=right|5,029||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18225)||7069 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,515|| align=right|0,131|| align=right|11,53|| align=right|3,987||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18226)||1182 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,163|| align=right|12,98|| align=right|4,361||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18227)||1222 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,233|| align=right|11,27|| align=right|3,812||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18228 Hyperenor||3163 T-1|| align=right|12,5|| align=right|5,280|| align=right|0,127|| align=right|3,21|| align=right|12,14||JUT||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18229)||3222 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,128|| align=right|0,209|| align=right|1,61|| align=right|3,104||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18230)||3285 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,211|| align=right|4,86|| align=right|3,844||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18231)||3286 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,124|| align=right|13,20|| align=right|4,522||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18232)||3322 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,586|| align=right|0,225|| align=right|15,37|| align=right|4,158||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18233)||4068 T-1|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,084|| align=right|11,55|| align=right|5,434||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18234)||4262 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,082|| align=right|3,29|| align=right|4,543||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18235 Lynden-Bell||1003 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,161|| align=right|00,71|| align=right|5,426||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18236 Bernardburke||1059 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,410|| align=right|0,044|| align=right|3,87|| align=right|3,741||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18237 Kenfreeman||1182 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,156|| align=right|2,49|| align=right|3,856||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18238 Frankshu||1241 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,084|| align=right|8,81|| align=right|5,361||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|18239 Ekers||1251 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,166|| align=right|1,25|| align=right|5,395||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18240 Mould||1317 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,129|| align=right|6,58|| align=right|3,876||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18241 Genzel||1325 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,069|| align=right|5,20|| align=right|4,503||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18242 Peebles||2102 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,146|| align=right|2,55|| align=right|3,615||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18243 Gunn||2272 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,094|| align=right|6,88|| align=right|3,359||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18244 Anneila||3008 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,110|| align=right|9,09|| align=right|4,503||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18245)||3061 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,009|| align=right|16,78|| align=right|5,417||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18246)||3088 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,118|| align=right|3,23|| align=right|4,503||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18247)||3151 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,084|| align=right|3,75|| align=right|3,359||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18248)||3152 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,066|| align=right|6,36|| align=right|3,372||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18249)||3175 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,156|| align=right|5,54|| align=right|3,376||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18250)||3178 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,902||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov